Måleri kan avse:

Måleri (hantverk) –  ett hantverk som syftar till att täcka en yta med färg
Målarkonst – en konstnärlig uttrycksform som består i att framställa bilder (tavlor) med hjälp av färgpigment

Sammansättningar
Dekorationsmåleri – måleri för att i huvudsak försköna en yta
Historiemåleri – figurmåleri som återger historiska situationer och händelser
Porträttmåleri – en avbildning av en bestämd människa

Se även
Svenska Målareförbundet

de:Maler (Begriffsklärung)
nl:Schilder